Виља де Аријага има више значења:

 Општина Виља де Аријага (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Виља де Аријага (Виља де Аријага, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику